Abar steht für:
 Abar (Sprache), eine bantoide Sprache des Kamerun

Orte:
Abar (Menchum), im Bezirk Menchum, Kamerun
Abar (Troizko-Petschorsk), Teilort von Troizko-Petschorsk, Russland
Abar (Nebbi), im Distrikt Nebbi, Uganda
Abar 1st und Abar 2nd, Baranggays in San Jose City, Philippinen

Filme:
Abar Aranye, indisches Filmdrama (2003)
Abar, the First Black Superman, US-amerikanischer Sci-Fictionfilm (1977)

Abar ist der Familienname folgender Personen:
Nicole Abar (* 1959), französische Fußballspielerin
Saber Abar (* 1984), iranischer Schauspieler und Theaterdirektor